Coupe du monde 2002 peut se référer à :

dans les compétitions FIFA :
 Coupe du monde de football de 2002
 Coupe du monde féminine de football des moins de 19 ans 2002

dans les autres sports :
 Coupe du monde de cyclisme sur piste 2002
 Coupe du monde de cyclisme sur route masculine 2002
 Coupe du monde de cyclisme sur route féminine 2002
 Coupe du monde de ski alpin 2002
 Coupe du monde des nations d'athlétisme 2002
 Coupe du monde de hockey sur gazon masculin 2002
 Coupe du monde de hockey sur gazon féminin 2002
 Coupe du monde de rugby à XV féminin 2002, en rugby à XV

en jeux vidéo :
 Coupe du monde : FIFA 2002, jeu vidéo officiel de la Coupe du monde de football de 2002